Off the Wall, Michael Jackson 1979-ben megjelent szólólemeze
Off the Wall, az Eminem bootleg lemeze
Off the Wall, Michael Jackson kislemeze az azonos című albumról